De Nicolo oder De Nicolò ist der Name folgender Personen:

 Felice De Nicolo (* 1942), italienischer Skirennläufer 
 Marco De Nicolo (* 1976), italienischer Sportschütze 
 Mariano De Nicolò (1932–2020), italienischer Geistlicher, Bischof von Rimini
 Paolo De Nicolò (* 1937), italienischer Geistlicher und Kurienbischof
 Pier Giacomo De Nicolò (1929–2021), italienischer Geistlicher, Diplomat des Heiligen Stuhls